Eisenschenk ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Eisenschenk (* 1960), österreichischer Dokumentarfilmer und Buchautor
 Peter Eisenschenk (* 1965), österreichischer Politiker (ÖVP)